CA (Ca, ca) har flere betydninger:

CA 
 CA (a-kasse) - dansk a-kasse, oprindeligt "Civiløkonomernes A-kasse"
 Californien – en delstat i USA
 Canada – et land i Nordamerika
 Club Atlético – spansk for "Atletikklub"; indgår i navnet på mange spansksprogede sportsklubber
 Collision avoidance – en metode i datanetværk, der f.eks. benyttes i forbindelse med CSMA/CA-protokoller
 Confessio Augustana ("Den Augsburgske Bekendelse") – et luthersk bekendelsesskrift, forfattet af Philipp Melanchthon
 Conversation Analysis (konversationsanalyse, ofte forkortet CA på dansk) - metode og forskningsområde fokuseret på analysen af samtaler og andre interaktioner
 Crédit Agricole – en fransk bank, som sponserer et cykelhold af samme navn
 Cyanoacrylat – en generisk betegnelse for hurtigtvirkende lime

Ca 
 Calcium – et kemisk grundstof

ca 
 .ca – nationalt topdomæne for Canada
 ca. – forkortelse for cirka
 ca - sprogforkortelse i ISO 639-1 for catalansk.